JAC J7 или JAC Jiayue A5 (на дом. рынке; кит.: 江淮嘉悦A5) — компактный хэтчбек производимый с 2019 года команией JAC Motors. Это первый автомобиль суббренда Jiayue — совместного предприятия JAC-Volkswagen. Спроектирован в Центре дизайна JAC в Турине, Италия, дизайн и интерьер разработаны итальянцами. Модель была представлена 5 сентября 2019 года на автосалоне в Чэнду, поступила в продажу на домашнем рынке 20 ноября 2019 года. Позже появилась электрическая версия JAC iC5. Как JAC J7 продаётся в Мексике, России и Казахстане, где на предприятии «СарыаркаАвтоПром» собирается по мелкоузловому методу (CKD).

Стоимость модели в Китае в диапазоне 84,800-115,800 юаней (12,661-17,289 долларов). Шасси — стойки McPherson спереди, независимая подвеска сзади. Тормоза — все дисковые. По уровню оснащения версии разделяются на: Basic, Comfort и Luxury.

На рынке России 
Как JAC J7 продаётся в России, поставки ведутся с казахстанского предприятия «СарыаркаАвтоПром», где налажена сборка. На рынке представлен с 31 декабря 2020 года, цена от о 899 000 рублей в «базу» на механике.. в 2021 году был продан 601 экземпляр JAC J7, модель стала бестселлером марки в РФ, всего всех моделей которой было продано 1 791 экземпляров.

Примечания

Ссылки 
 Новый китайский лифтбек: тест-драйв и видео // За рулём, 2020
 Новый китайский (!) лифтбек: 4 плюса и 4 минуса // За рулём, 2020
 Новый лифтбек JAC Jiayue A5: при чем тут Volkswagen? // Авторевю, 26 сентября 2019

Автомобили JAC